La expresión «español de Madrid» puede referirse a:
 Castellano de Madrid, o dialecto del idioma español hablado en la ciudad de Madrid y sus proximidades.
 Club Español de Madrid, un antiguo club madrileño de fútbol.